Сумба может означать:
 Сумба — остров в группе Малых Зондских островов в составе Индонезии
 Сумба — пролив в акватории Индонезии, отделяющий одноимённый остров от основной гряды Малых Зондских островов
 Сумба — остров на реке Конго в Демократической Республике Конго.
  — остров в озере Виктория.
  — посёлок на Фарерских островах.